Rada Republiki (Białoruś)
 Rada Republiki (Ukraina)